

Sigle 
 Scuola di formazione operativa dei vigili del fuoco – Montelibretti

Codici 
 SFO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di San Francisco, California (Stati Uniti d'America)